Der Afrika-Cup 1976 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die zehnte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 29. Februar bis 14. März zum dritten Mal nach 1962 und 1968 in Äthiopien statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Ägypten, Äthiopien, Guinea, Marokko, Nigeria, Sudan, Uganda und Zaire teil. 

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 34 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Äthiopien und Titelverteidiger Zaire automatisch qualifiziert waren. 

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1976/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann jedoch nicht wie bisher im K.-o.-System den Turniersieger aus, sondern in einer Finalgruppe Jeder gegen Jeden. Die Spiele der Endrunde wurden in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba im Addis-Abeba-Stadion und in Dire Dawa im Dire-Dawa-Stadion ausgetragen.

Marokko gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Addis Abeba.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Dire Dawa.

|

|}
|}

Finalrunde

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Addis Abeba.

|

|}
|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1976
Afrikacup 1976
Afrikacup
Sportveranstaltung in Addis Abeba
Dire Dawa